

Geografia
 Broadwell – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito nella contea dell'Oxfordshire
 Broadwell – villaggio degli Stati Uniti d'America in Illinois

Persone
 Paula Broadwell (1972) – scrittrice statunitense
 Robert Broadwell (1878-1947) – regista statunitense

Altro
 Broadwell – nome in codice dell'evoluzione dell'architettura Haswell sviluppata da Intel per i propri processori